Europamästerskapen i simsport 2010 var de 30:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Alfréd Hajós nationella simstadion i Budapest och i Balatonfüred, Ungern, från den 4 augusti till den 15 augusti 2010. Värdstaden Budapest hade arrangerat europamästerskapen i simsport tre gånger tidigare; 1926, 1958 och 2006. Tävlingar i simning, simhopp, öppet vatten-simning och konstsim hölls.

Medaljtabell 

Anm. 
 Grekland och Italien fick båda bronsmedalj i 5 km öppet vatten-simning herrar.
 Danmark och Sverige fick båda silvermedalj i 100 m bröstsim damer. Inget brons delades ut.

Program 

Siffran anger antal finaler per dag.

Tävlingssimning

Herrar

Damer

Öppet vatten-simning

Simhopp

Herrar

Damer

Konstsim

Referenser

Fotnoter

Externa webbplatser 
 Officiell webbplats

2010 i Ungern
2010
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportåret 2010
Budapest under 2000-talet